Tropischer Wirbelsturm Haiyan steht für:

 Taifun Haiyan (2000) (T0121, 25W, Maring) im Jahr 2000 
 Tropischer Sturm Haiyan im Jahr 2007, siehe Pazifische Taifunsaison 2007#Tropischer Sturm Haiyan
 Taifun Haiyan (T1330, 31W, Yolanda) im Jahr 2013, tropischer Wirbelsturm